Илья́ И́горевич Воротнико́в (1 февраля 1986, Алма-Ата, СССР) — казахстанский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник алматинского футбола. Начинал карьеру в дубле казанского «Рубина», куда его пригласил сам наставник клуба Курбан Бердыев. Также выступал за такие казахстанские команды, как «Иртыш», «Алма-Ата», «Атырау» и «Кайрат».

Достижения 
 Обладатель Кубка Казахстана: 2006, 2009
 Финалист Кубка Казахстана: 2008, 2013

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Алма-Ата»
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Акжайык»
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Каспий» Актау